Віндзорська династія (Віндзори) — правляча королівська династія у Великої Британії

Топонім

Віндзор — місто в Англії, в якому розташована літня резиденція британських королів

Віндзор — місто у провінції Нова Шотландія
 Віндзор — місто у провінції Онтаріо

Віндзор — місто, штат Каліфорнія
 Віндзор — місто, штат Колорадо
 Віндзор — місто, штат Коннектикут
 Віндзор — місто в окрузі Шелбі, штат Іллінойс
 Віндзор — місто, штат Мен
 Віндзор — місто, штат Массачусетс
 Віндзор — місто, штат Міссурі
 Віндзор — місто, штат Нью-Гемпшир
 Віндзор — місто, штат Нью-Йорк
 Віндзор — місто, штат Північна Кароліна
 Віндзор — місто, штат Пенсільванія
 Віндзор — місто, штат Південна Кароліна
 Віндзор — місто, штат Вермонт
 Віндзор — місто, штат Вірджинія
 Віндзор — селище в окрузі Мерсер, штат Іллінойс
 Віндзор — селище, штат Нью-Йорк
 Віндзор Тауншип — селище в окрузі Беркс, штат Пенсильванія
 Віндзор Тауншип — селище в окрузі Йорк, штат Пенсильванія
 Віндзор — селище, штат Вісконсин
 Віндзор — переписна місцевість в окрузі Індіан-Рівер, штат Флорида
 Віндзор — переписна місцевість, штат Вермонт

Інше 
 Віндзор (вузол) або повний віндзор — тип краваткового вузла.
 Вільям Віндзор — кашмірський козел, талісман 1-го батальйону королівських валлійців Британської армії

Посилання